L48 ou L.48 peut faire référence à :

 HMS Holderness (L48), un destroyer de la Royal Navy,
 Zeppelin L.48, un dirigeable militaire allemand.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres